Casey – australijska stacja antarktyczna

Miejscowości w USA:
 Casey – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Clark
 Casey – miasto w stanie Iowa, w hrabstwach Guthrie oraz Adair
 Casey – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washburn
Gminy w USA:
 Casey (ang. Casey Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Clark
 Casey (ang. Casey Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ransom
 Casey (ang. Casey Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washburn
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Casey (ang. Casey County) – w stanie Kentucky

Miejscowości w Kanadzie:
 Casey w Ontario